

Села:
 Нагоряни — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Нагоряни — Житомирська область, Коростенський район
 Нагоряни — Львівська область, Львівський район
 Нагоряни — Рівненська область, Дубенський район
 Нагоряни — Тернопільська область, Чортківський район
 Нагоряни — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Нагоряни — Чернівецька область, Дністровський район

Нагоряни — Ришканський район

Нагоряни — Сяноцький повіт